Terrie  – variante del nome proprio di persona Terry
 Terrie  – personaggio della serie Pokémon